Lista baretek odznaczeń – baretki odznaczeń nadawanych w Afryce 
 Lista baretek odznaczeń – baretki odznaczeń nadawanych w Ameryce Południowej
 Lista baretek odznaczeń – baretki odznaczeń nadawanych w Ameryce Północnej i Środkowej
 Lista baretek odznaczeń – baretki odznaczeń nadawanych w Australii i Oceanii
 Lista baretek odznaczeń – baretki odznaczeń nadawanych w Azji
 Lista baretek odznaczeń – baretki odznaczeń nadawanych w Europie
 Lista baretek odznaczeń – baretki odznaczeń nadawanych przez organizacje międzynarodowe